David Morris (1800–1864) – brytyjski polityk liberalny, parlamentarzysta z Carmarthen
 David Morris (1930–2007) – brytyjski i walijski polityk lewicowy, europarlamentarzysta
 David Morris (ur. 1955) – australijski polityk stanowy z Wiktorii
 David Morris (ur. 1966) – brytyjski polityk konserwatywny, parlamentarzysta z Morecambe and Lunesdale
 David Morris (ur. 1978) – kanadyjski piłkarz
 David Morris (ur. 1984) – australijski narciarz dowolny, medalista olimpijski
 David Morris (ur. 1988) – irlandzki snookerzysta